Cupa mondială de Rugby din 2003  a fost cea de-a 5-a Cupă Mondială la Rugby, plănuită inițial să fie găzduită de Australia și Noua Zeelandă, dar, în urma unor neînțelegeri între Uniunea de Rugby și Fotbal din Noua Zeelandă (New Zealand Rugby Football Union) și Rugby World Cup Limited privind banii rezultați, meciurile s-au jucat numai în Australia. România a jucat în grupa A, împreună cu Australia, Argentina, Irlanda și Namibia, unde a terminat pe locul 4 după o victorie împotriva Namibiei. În finală, unde a ajuns după un traseu sinuos, Anglia a reușit să învingă țara gazdă și a devenit campioană mondială, datorită loviturilor de pedeapsă fructificate de extraordinarul Jonny Wilkinson.

Rezultate

Faza grupelor

Grupa A 
{| class="wikitable"
|-
!width=165|Echipă
!width=40|Câștigate
!width=40|Egale
!width=40|Pierdute
!width=40|Înscrise
!width=40|Primite
!width=40|Bonus
!width=40|Puncte	
|- bgcolor="#ccffcc" align=center
|style="text-align:left;"|
|4||0||0||273||32||2||18
|- bgcolor="#ccffcc" align=center
|style="text-align:left;"|
||3||0||1||141||56||3||15
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||2||0||2||140||57||3||11
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||1||0||3||65||192||1||5
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||0||0||4||28||310||0||0
|}

Grupa B 
{| class="wikitable"
|-
!width=165|Echipă
!width=40|Câștigate
!width=40|Egale
!width=40|Pierdute
!width=40|Înscrise
!width=40|Primite
!width=40|Bonus
!width=40|Puncte
|- bgcolor="#ccffcc" align=center
|style="text-align:left;"|
||4||0||0||204||70||4||20
|- bgcolor="#ccffcc" align=center
|style="text-align:left;"|
||3||0||1||102||97||2||14
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||2||0||2||98||114||2||10
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||1||0||3||86||125||2||6
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||0||0||4||79||163||0||0
|}

Grupa C 

{| class="wikitable"
|-
!width=165|Echipă
!width=40|Câștigate
!width=40|Egale
!width=40|Pierdute
!width=40|Înscrise
!width=40|Primite
!width=40|Bonus
!width=40|Puncte
|- bgcolor="#ccffcc" align=center
|style="text-align:left;"|
||4||0||0||255||47||3||19
|- bgcolor="#ccffcc" align=center
|style="text-align:left;"|
||3||0||1||184||60||3||15
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||2||0||2||138||117||2||10
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||1||0||3||56||255||0||4
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||0||0||4||46||200||0||0
|}

Grupa D 
{| class="wikitable"
|-
!width=165|Echipă
!width=40|Câștigate
!width=40|Egale
!width=40|Pierdute
!width=40|Înscrise
!width=40|Primite
!width=40|Bonus
!width=40|Puncte
|- bgcolor="#ccffcc" align=center
|style="text-align:left;"|
||4||0||0||282||57||4||20
|- bgcolor="#ccffcc" align=center
|style="text-align:left;"|
||3||0||1||132||98||2||14
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||2||0||2||77||123||0||8
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||1||0||3||54||135||1||5
|- align=center
|style="text-align:left;"|
||0||0||4||46||178||1||1
|}

Faza meciurilor eliminatorii

Statistici

Pe echipe 
{| class="wikitable" style="font-size:98%; text-align:center;"
|+Statistici pe echipe
|-
!width=165|Echipă
!width=50|Jucate
!width=50|Câștigate
!width=50|Egaluri
!width=50|Pierdute
!width=50|Punctaj
!width=60|Eseuri
!width=50|Conversii
!width=50|Lovituri
!width=50|Drop-goluri
!width=50|Cartonașe galbene
!width=45|Cartonașe roșii
|-
|align="left"|
||7||7||0||0||239||36||27||23||8||1||0
|-
|align="left"|
||7||6||0||1||267||43||32||21||1||1||0
|-
|align="left"|
||7||6||0||1||260||52||40||6||1||1||0
|-
|align="left"|
||7||5||0||2||112||29||22||22||4||5||0
|-
|align="left"|
||5||3||0||2||104||27||17||7||1||1||0
|-
|align="left"|
||5||3||0||2||63||20||16||9||1||1||0
|-
|align="left"|
||5||3||0||2||23||17||14||11||1||2||0
|-
|align="left"|
||5||3||0||2||-12||12||8||13||1||1||0
|-
|align="left"|
||4||2||0||2||83||18||13||6||2||1||0
|-
|align="left"|
||4||2||0||2||-16||10||6||12||0||3||0
|-
|align="left"|
||4||2||0||2||21||18||12||8||0||1||0
|-
|align="left"|
||4||2||0||2||-46||5||5||14||0||2||0
|-
|align="left"|
||4||1||0||3||-39||9||7||9||0||1||0
|-
|align="left"|
||4||1||0||3||-81||4||2||9||1||1||0
|-
|align="left"|
||4||1||0||3||-127||8||5||5||0||1||0
|-
|align="left"|
||4||1||0||3||-199||6||4||6||0||0||0
|-
|align="left"|
||4||0||0||4||-84||6||5||12||1||0||0
|-
|align="left"|
||4||0||0||4||-132||7||4||1||0||4||0
|-
|align="left"|
||4||0||0||4||-154||1||1||12||1||2||0
|-
|align="left"|
||4||0||0||4||-282||4||4||0||0||1||0
|}

Legături externe 

 Situl oficial al competiției
 rugby.ro  
 Echipele și meciurile CMR 2003 
 Rezultate finale CM 2003 statistics.scrum.com
 Stadioanele unde s-a jucat CMR 2003 sportsvenue-technology.com 

2003
Rugby